Тевкелев () — тюркская, татарская фамилия, происходит от князя казанского Тевкеля (), в начале (40-е годы XVI века) бывшего на службе у хана Шах-Али, а затем перешедшего на русскую службу (ПСРЛ, 29, с. 48, 145). В Википедии имеются статьи о следующих представителях рода Тевкелевых:

Известные носители 
 Тевкелевы — мурзы, татарский дворянский род.
 
 Тевкелев Салимгарей Шангареевич (1805—1885) — мурза, муфтий, 4-й председатель Оренбургского магометанского духовного собрания.

Примечания